Тетринская волость — административно-территориальная единица в составе Кемского, Кольского (с 1899 — Александровского), Мурманского уездов Архангельской губернии и Мурманской губернии РСФСР с центром в селе Тетрино, существовавшая в 1861—1927 годах.

Тетринская волость в составе Кемского уезда была образована в 1861 году как Тетринское сельское общество. В конце 1860-х годов оно стало именоваться волостью. В 1883 году Тетринская волость вошла в новый Кольский уезд (в 1899 году он был переименован в Александровский).

К концу мая 1920 года Тетринская волость была разделена на следующие сельсоветы: Пялицкий, Тетринский, Чаваньгский и Чапомский.

В 1921 году Тетринская волость вошла в новую Мурманскую губернию.

1 августа 1927 года Тетринская волость была упразднена. Вся её территория вошла в Терский район.

Ссылки 
 

Волости Мурманской губернии
Волости Кольского уезда
Волости Кемского уезда